A Equipe Haitiana de Copa Davis representa Haiti na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Haïtienne de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Haitiana)

Haiti